Sevkatar Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Sevkatar Lerr är  meter över havet.

Terrängen runt Sevkatar Lerr är huvudsakligen lite bergig. Sevkatar Lerr ligger uppe på en höjd som går i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten i närheten är Azhdahak Lerr,  meter över havet,  kilometer söder om Sevkatar Lerr. Närmaste större samhälle är Gavarr,  kilometer öster om Sevkatar Lerr. 

Trakten runt Sevkatar Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Sevkatar Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre